Вернер Краусс () — (7 июня 1900 года, Штутгарт, Германия — 28 августа 1976 года, Берлин, Германия) — филолог-романист, литературовед, политик ГДР, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Вернер Краусс родился 7 июня 1900 года в Штутгарте, в Германской империи в семье Рудольфа Краусса и Оттилии, урожденной Щуле. В июне 1918 года завршил обучение в средней школе Эберхарда Людвига в Штутгарте и был призван на военную службу.

После увольнения из армии обучался в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Университете Гумбольдта в Берлине на кафедре литературоведения, специализируясь на романских языках. С 1922 по 1926 год жил в Испании. С апреля 1931 года был ассистентом на кафедре романских исследований Университета Марбурга, а в следующем году выдержал аттестационный экзамен. После прихода нацистов к власти в Германии был уволен с работы. Ему разрешили читать лекции в Марбурге, откуда в августе 1940 года он был призван в армию в качестве переводчика.

Друг Вернера Крауса, психиатр Джон Риттмайстер, познакомил его с Харро Шульце-Бойзеном. В ноябре 1942 года вступил в организацию, известную как «Красная капелла». Вместе с Урсулой Гётце, участвовал в расклеивании антифашистских плакатов в Берлин-Шенеберге против нацистской выставки «Советский рай» в Берлин-Люстгартене.

18 января 1943 года был арестован гестапо. За соучастие в предательстве имперским военным трибуналом был приговорен к высшей мере наказания. Кроме расклеивания антифашистских плакатов, ему инкриминировалось прослушивание иностранных радиопередач, чтение и обмен антифашистской литературы.

Смертный приговор не был приведен в исполнение. Заключения врачей-психиатров и заступничество влиятельных ученых (включая Гадамера) спасло ему жизнь. 14 сентября 1944 года смертная казнь была заменена пятью годами лишения свободы. В Плёцензее в камере смертников написал роман, в котором прототипом главного героя стал Харро Шульце-Бойзен.

Незадолго до окончания войны он снова чуть не погиб. Из военной тюрьмы в Торгау, вместе с другими заключенными, его этапировали на восток для строительства военных объектов. Этап был остановлен армией США.

Окончание войны встретил в Чехословакии, откуда вернулся в Марбург. В 1945 году принимал участие в издании ежемесячного журнала . В 1946 году получил звание профессора Университета Филиппса. Вошел в состав организации, ответственной за денацификации профессорского состава.
Через год принял назначение на место профессора Лейпцигского университета.

После войны вступил в Коммунистическую партию Германии. В письме от 19 февраля 1946 года, Вернер Краусс, как представитель Коммунистической партии Германии, получил назначение в Государственный консультативный комитет Гросс-Гессена. 15 мая 1946 года подал в отставку.

После переезда в ГДР, стал членом исполнительного комитета СЕПГ.
Одним из приоритетных направлений научной деятельности Вернера Краусса было французское Просвещениe. Основал в Лейпциге в 1955 году в составе Германской академии наук (позднее Академии наук ГДР) рабочую группу по истории немецкого и французского Просвещения. Автор ряда сочинений, он также перевел ряд важных работ в области образования. Наследие эпохи Просвещения рассматривал в качестве вклада для понимания современности. В 1958 году стал профессором Берлинскй Академии Наук; в 1964 году, ему был присвоен почетный статус.

Вернер Краусс умер 28 августа 1976 года в Берлине, в ГДР.

Награды 
 Национальная премия ГДР (1949).
 Золотой орден За заслуги перед отечеством (1975).

Публикации 
 Literaturtheorie, Philosophie und Politik, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1984
 Spanische, italienische und französische Literatur im Zeitalter des Absolutismus, de Gruyter 1997
 Essays zur spanischen und französischen Literatur- und Ideologiegeschichte der Moderne, ebd. 1997
 Aufklärung I: Frankreich, Aufbau, Berlin und Weimar 1991
 Aufklärung II: Frankreich, Aufbau, Berlin und Weimar 1987
 Deutschland und Spanien, de Gruyter, 1996
 Sprachwissenschaft und Wortgeschichte, de Gruyter 1997

Литература 
 Ottmar Ette u. a. (Hrsg.): Werner Krauss. Wege, Werke, Wirkungen. Spitz, Berlin 1999, ISBN 3-8305-0023-8
 Hans Ulrich Gumbrecht: Vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Karl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach, Werner Krauss. Hanser, München 2002, ISBN 3-446-20140-8, S. 175—208
 Hermann Hofer u. a. (Hrsg.): Werner Krauss. Literatur, Geschichte, Schreiben. Francke, Tübingen 2003, ISBN 3-7720-3334-2
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. Einführung Heinrich Scheel. Ergebnisse, Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0
 Jürgen Storost: 300 Jahre romanische Sprachen und Literaturen an der Berliner Akademie der Wissenschaften. Lang, Frankfurt 2000, Teil 1, S. 499—519
 Peter Jehle: Aufklärungsforschung als kritische Wissenschaft. Zu einigen Aspekten der Arbeitsweise von Werner Krauss. In: Michael Ewert, Martin Vialon (Hrsg.): Konvergenzen. Studien zur deutschen und europäischen Literatur. Festschrift für E. Theodor Voss. Königshausen & Neumann, Würzburg 2000, ISBN 3-8260-1791-9, S. 174—187
 Michael Nerlich: Aufklärung und Republik. Zum deutsch-französischen Verhältnis, zu Frankreichforschung und zu Werner Krauss. In: Zeitschrift Lendemains, Stauffenburg, Tübingen 1993, n°69/70: Sonderheft Zum deutsch-französischen Verhältnis & Werner Krauss.

Ссылки 
 2 Gedenkblätter, hrsg. v. der Stiftung Geißstraße Sieben.
 Bewegter deutsch-deutscher Lebenslauf. В Uni-Journal der Philipps-Universität, Februar 2007, S. 47.

Примечания 

Члены Красной капеллы
Члены Коммунистической партии Германии
Члены Саксонской академии наук